Димитър Маринов може да се отнася за:

 Димитър Маринов (1846 – 1940) – български етнограф
 Димитър Маринов (1846 – 1909) – български националреволюционер
 Димитър Маринов Маринов (1860 – 1946), български офицер, полковник
 Димитър Стоянов Маринов (1866 – неизв.), български офицер, полковник
 Димитър Маринов Маринов (1869 – неизв.), български офицер, полковник
 Димитър Маринов Маринов (1869 – неизв.), български офицер, полковник
 Димитър Василев Маринов, по известен като Митьо Пищова (р. 1955) – български шоумен
 Димитър Маринов, актьор